Ampulle steht für
 Ampulle (Behälter), Glas- oder Kunststoffbehältnis für sterile Lösungen zur Injektion
 Trinkampulle, meistens ein Glasbehältnis, das mit einer sterilen Lösung zur oralen Verabreichung gefüllt ist
 den erweiterten oberen Anschnitt des Mastdarmes (Ampulla recti)
 oberer Abschnitt des Eileiters
 Die Lorenzinischen Ampullen sind Sinnesorgane unter der Haut am Kopf von Haien, Rochen und Seekatzen

Siehe auch: